Le terme harde désigne notamment :
 un troupeau d'ongulés sauvages, notamment de ruminants. Ce terme est souvent utilisé pour évoquer un groupe de cerfs mais, selon les pays, de multiples animaux entrent dans le champ d'application du mot « harde », à ne pas confondre avec « horde », ce dernier terme s'appliquant uniquement aux groupes humains ;

 les liens attachant les chiens quatre à quatre ou six à six ;
 des « hardes », des vêtements misérables ;
 Harde, un village de l'extrême nord du Cameroun.
À ne surtout pas confondre avec une compagnie qui désigne un groupe de sanglier.